Франсуа-Ксавье-Марк-Антуан де Монтескью-Фезенсак (; 3 августа 1757 — 4 февраля 1832) — французский политический деятель, член Французской академии.

Биография 
Происходил из древнейшего дворянского рода Монтескью, ведущего своё происхождение от первых франкских королей Меровингов.

В 1782 году стал аббатом Больё (Beaulieu).

Был депутатом от духовенства Генеральных штатов 1789 года и Учредительного собрания, где вотировал в большинстве случаев вместе с правой. В 1792 г. он уехал в Англию и возвратился в Париж лишь после 9 термидора.

В 1814 г. был назначен членом временного правительства, участвовал в редактировании хартии, затем получил портфель министра внутренних дел. Кратковременное управление Монтескью министерством внутренних дел в 1814 г. было одной из причин непопулярности, в которую скоро впала Реставрация. Он внёс доклад о состоянии королевства, главные положения которого немедленно же были опровергнуты последующими событиями, требовал освобождения, от предварительной цензуры лишь книг в 30 листов и более, предполагал преобразовать систему народного образования и т. д.

После Второй реставрации Монтескью сделан был графом, позже герцогом и заседал в палате пэров до 1832 г. Легкомысленный Монтескью совершенно не годился в вожди партии, каким его на короткое время сделали обстоятельства.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Монтескьё-Фезенсак
 Дом Монтескье

Члены Французской академии
Депутаты Национального собрания от духовенства (1789—1791)
Министры внутренних дел Франции
Члены Палаты пэров Франции эпохи Реставрации
Пэры Франции (Июльская монархия)